Agernæs är en liten by på Fyn i Danmark. Den ligger i Nordfyns kommun i Region Syddanmark,  km väster om Köpenhamn.

Närmaste större samhälle är Otterup,  km sydost om Agernæs. Trakten runt Agernæs består till största delen av jordbruksmark.

Källor 

Orter i Region Syddanmark
Nordfyns kommun